Prognoza (grč. πρόγνωσις: prethodno znanje) može biti: 
 prognoza, općenito, je procjena budućih zbivanja na temelju poznatih pokazatelja; predviđanje.
 vremenska prognoza, prognoza vremena ili predviđanje vremena je znanstveno utemeljeno predviđanje vremenskih prilika. Kratkoročne prognoze odnose se obično na 3 dana, srednjoročne prognoze daju se za razdoblje od 3 do 7 dana, a dugoročne prognoze za razdoblje dulje od 10 dana, na primjer za jedan mjesec ili godišnje doba.
 prognoza (medicina), u medicini, je prognoza bolesti, predviđanje, odnosno procjena vjerojatnoga tijeka, trajanja i ishoda bolesti u nekoga bolesnika. Obično se temelji na poznavanju uobičajenoga tijeka te bolesti u drugih bolesnika, na procjeni općega stanja, mogućih drugih istodobnih bolesti te na dotadašnjem učinku poduzetoga liječenja bolesnika o kojem je riječ. Često ovisi i o dobi bolesnika, o spolu i drugim okolnostima.

Izvori